Slovo Láčka má několik významů.

 Láčka (trávení) – trávicí dutina žahavců a žebernatek. 
 Láčka (botanika) – zařízení sloužící k lapání kořisti u masožravých rostlin,
 Pylová láčka – útvar v procesu oplození u rostlin

Externí odkazy